Mencius, Chinese filosoof uit de 4e eeuw v.Chr.
De Mencius, verzameling uitspraken door de filosoof Mencius. Dit werk behoort tot de Dertien Klassieken.